Misawa bezeichnet:

 Misawa (Fluss), einen Nebenfluss des Tama auf der japanischen Hauptinsel Honshū
 Misawa, eine Stadt in der japanischen Präfektur Aomori
 Misawa Air Base, Luftwaffenstützpunkt der US-Luftwaffe in der Stadt Misawa
 Misawa (Saitama), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Saitama (heute: Minano)
 Misawa (Kanagawa), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Kanagawa (heute: Sagamihara)

Misawa ist der Familienname folgender Personen:

 Akemi Misawa (* 1945), japanische Enka-Sängerin und Schauspielerin
 Jun’ichi Misawa (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Keiichi Misawa (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Mitsuharu Misawa (1962–2009), japanischer Wrestler
 Naoto Misawa (* 1995), japanischer Fußballspieler